Henry Cooper ist der Name folgender Personen:

* Henry Cooper (Politiker) (1827–1884), US-amerikanischer Politiker (Tennessee)
 Henry Cooper (Boxer) (1934–2011), britischer Boxer
 Henry A. Cooper (1850–1931), US-amerikanischer Politiker
 Henry Ernest Cooper (1857–1929), hawaiischer Politiker
 Henry Cooper Bennett, costa-ricanischer Fußballspieler